Heimersheim ist ein Stadtteil in Rheinland-Pfalz:
 Heimersheim (Alzey), Stadtteil von Alzey, Landkreis Alzey-Worms
 Heimersheim (Bad Neuenahr-Ahrweiler), Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler

Siehe auch:
Heimerzheim